Novotný kan avse:

 Anna-My Novotny
 Antonín Novotný
 Jana Novotná
 Roman Novotný
 Tuva Novotny
 Jiří Novotný

Tjeckiska efternamn